La Princesa Mariana de Prusia (; 23 de agosto de 1913 - 1 de marzo de 1983) fue un miembro de la Casa de Hohenzollern, hija del Príncipe Federico Guillermo de Prusia.

Primeros años 
Mariana era la tercera hija del príncipe Federico Guillermo de Prusia (1880-1925), (hijo del príncipe Alberto de Prusia y la princesa María de Sajonia-Altenburgo) y su esposa, la Princesa Ágata de Hohenlohe-Schillingsfürst (1888-1960) (hija del Duque Víctor II de Ratibor y la Condesa María Breunner-Enckevoirth). Ella era descendiente del rey Federico Guillermo III de Prusia y del rey Guillermo I de los Países Bajos. Recibió su nombre de su bisabuela la Princesa Mariana de los Países Bajos. Era una prima tercera del Príncipe de la Corona Guillermo de Prusia.

Matrimonio 
Mariana contrajo matrimonio el 30 de enero de 1933 en Tabarz con el Príncipe Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, hijo del Landgrave Clodoveo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld, y su esposa la Princesa Carolina de Solms-Hohensolms-Lich.

Tuvieron tres hijos:
 Landgrave Guillermo de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (n. 14 de agosto de 1933), desposó en 1961 a Oda Matilde von Garmissen, con descendencia.
 Príncipe Hermann de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (n. 21 de agosto de 1935), desposó en 1962 a la Condesa Mónica Strachwitz de Gross-Zauche y Camminetz, con descendencia.
 Princesa Juana de Hesse-Philippsthal-Barchfeld (n. 22 de noviembre de 1937), desposó en 1957 a Alfonso Kuhn, con descendencia, divorciados en 1961; desposó por segunda vez en 1963 a Bruno Riek, con descendencia.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Genealogics - Leo van de Pas - Marianne, Prinzessin von Preussen
 thePeerage.com - Marianne Prinzessin von Preußen
 L'Allemagne dynastique, Huberty, Giraud, Magdelaine, Reference: vol V page 254
 The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: page 299.

Princesas de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)